Бєло́ва — російське прізвище. Чоловіча форма — Бєлов.

Відомі носії 
 Бєлова Людмила Олександрівна ( 1951) — депутат Харківської обласної ради, віце-президент фонду «Ренесанс».
 Бєлова Надія Олександрівна ( 1961) — радянська і українська біатлоністка, чемпіонка світу з біатлону 1986 року в естафеті, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонатів світу.
 Бєлова Ольга Владиславівна ( 1960) — російський мовознавець. Доктор філологічних наук (2006).
 Бєлова Ольга Миколаївна ( 1976) — російська телеведуча і тележурналістка, ведуча підсумкової інформаційної програми «Головне з Ольгою Бєловою» на телеканалі «Зірка».
 Новікова-Бєлова Олена Дмитрівна ( 1947) — радянська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

Жіночі форми прізвищ